Jenicot ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jenicot (1885–1916), französischer Fußballspieler 
 Elliot Jenicot (eigentlich Eric Jenicot; * 1962), belgischer Komiker und Schauspieler